LB может означать:

 Крах Леман бразерс.
lb — обозначение фунта, единицы измерения массы (см. «символ либры»)
 — двоичный логарифм.
 — национальный домен верхнего уровня для Ливана
LB-серия — серия буксируемых планирующих бомб.
LB () — один из видов экранного каше: технология согласования исходного и требуемого соотношений сторон экрана без обрезки исходного изображения.
LB — сокращение названия музыкальной группы Limp Bizkit
LB — сокращение названия музыкальной группы Little Big
 Среда LB